Markowizna – przysiółek wsi Łęczyska w Polsce, położony w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa piotrkowskiego.

Przypisy 

Łęczyska